Aleksandr Tichonov (biatleet)
 Aleksandr Tichonov (zwemmer)